Le Tournoi de tennis de Cincinnati 2008 s'est déroulé du  au  sur dur. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Le tournoi est le  où Roger Federer remet sa place de  mondial en jeu.
 Le  mondial et tenant du titre, Roger Federer, se fait éliminer dès les 1/8 de finale par Ivo Karlović (7-6, 4-6, 7-6).
 Seulement quatre joueurs classés têtes de série parviennent en 1/4 de finale.
 Rafael Nadal s'incline en 1/2 finale face au  mondial Novak Djokovic (6-1, 7-5), ce qui met fin à sa série de 32 victoires consécutives toutes surfaces confondues depuis le Masters de Hambourg.
 Rafael Nadal est néanmoins assuré d'être le nouveau  mondial le .
 Andy Murray remporte pour la première fois de sa carrière un tournoi des Masters Series.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2008) (tournoi féminin)

Liens externes

Navigation 

Cincinnati
ATP 2008
Tennis aux États-Unis en 2008
Tennis en juillet 2008
Tennis en août 2008